ВЛФ может означать:
 Великая ложа Франции — французская масонская организация.
 Всемирная лютеранская федерация — одно из глобальных объединений национальных и региональных лютеранских церквей.